La Zarza (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura.
La Zarza (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid in de regio Castilië en León.
La Zarza de Pumareda, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca in de regio Castilië en León.
Santa Cruz de la Zarza, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo in de regio Castilië-La Mancha.